Goričan je lahko
Goričan, priimek več znanih ljudi
Goričan, naselje na Hrvaškem